Oppelt ist der Familienname folgender Personen:

 Britta Oppelt (* 1978), deutsche Rudersportlerin
 Kurt Oppelt (1932–2015), österreichischer Eiskunstläufer
 Marianne Oppelt (1898–1995), deutsche Malerin, Grafikerin und Textilkünstlerin
 Moritz Oppelt (* 1989), deutscher Politiker (CDU), MdB
 Peter Oppelt (* 1966), deutscher Gynäkologe und Geburtshelfer
 Winfried Oppelt (1912–1999), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Oppel
 Opelt